Il singolare del Croatian Bol Ladies Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Sabine Appelmans era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gloria Pizzichini ha battuto in finale 6–0, 6–2 Silvija Talaja.

Teste di serie

  Iva Majoli (secondo turno)
  Joannette Kruger (quarti di finale)
 n/a
  Alexandra Fusai (primo turno)

 Radka Zrubáková (secondo turno) 
 Veronika Martinek (secondo turno) 
 Janette Husárová (secondo turno) 
 Paola Suárez (quarti di finale) 
 Henrieta Nagyová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1996